Хаур-Факкан (Хор-Факкан, ) — город в Объединённых Арабских Эмиратах в эмирате Шарджа с населением 18 тыс. человек (2003). Расположен на востоке ОАЭ на берегу Оманского залива. Является одним из анклавов Шарджи на территории эмирата Фуджейра.

В городе расположен морской порт.

Хаур-Факкан (Аби-Телевис) привлекает туристов хорошими пляжами и атмосферой небольшого приморского городка, окружённого горами. Лучшее место для дайвинга на территории ОАЭ.

Известные люди 
 Хусейн аль-Джасми — эмиратский певец, композитор и пианист.

Примечания

См. также 
 Дюны (филателия)